Aldo Vitali (il Valletto) – enigmista italiano
 Aldo Vitali – giornalista italiano
 Aldo Vitali – colonnello italiano